Tropischer Wirbelsturm Gaemi (koreanisch für Ameise) oder Tropischer Wirbelsturm Kaemi sind Namen für tropische Wirbelstürme im nordwestlichen Pazifik, wobei die falsche Schreibweise Kaemi auf einem Transkriptionsfehler des ESCAP/Typhoon Committee beruhte.

 Tropischer Sturm Kaemi (2000) (T0011, 19W) – traf Indochina
 Taifun Kaemi (2006) (T0605, 06W, Glenda) – traf Taiwan und China.
 Schwerer Tropischer Sturm Gaemi (2012) (T1220, 21W, Marce) – überquerte Thailand und wurde im Indischen Ozean zur Depression BOB 01, siehe Zyklonsaison im Nordindik 2012.
 Tropischer Sturm Gaemi (2018) (T1806, 08W, Ester), siehe Pazifische Taifunsaison 2018 #Liste